Miejscowości w USA:
 Druid Hills – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie DeKalb
 Druid Hills – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson